El nombre de Iglesia de Santa María del Puerto, o cualquiera de sus variantes, Iglesia de Nuestra Señora del Puerto, Iglesia de la Virgen del Puerto, es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias en honor a la Bienaventurada Virgen María en la advocación de la Virgen del Puerto.

Advocación 
 Virgen del Puerto – Festividad: 8 de septiembre;

Iglesias

En España 
 Iglesia de Santa María del Puerto, iglesia católica en la parroquia de Marín (municipio de Marín), provincia de Pontevedra;
 Iglesia de Santa María del Puerto, en la parroquia de Neda (municipio de Neda), provincia de La Coruña –antiguo templo sobre el que se edificó la iglesia de Santa María;
 Iglesia de Santa María del Puerto, iglesia y santuario católico en la localidad de Plasencia, provincia de Cáceres;
 Iglesia de Santa María del Puerto (B.I.C. 1931), iglesia católica en la localidad de Santoña, Cantabria.

Véase también

Otros artículos